Ruské příjmení Kolmogorov () má více nositelů:

 Alexej Alexejevič Kolmogorov (* 1960), ruský scenárista a režisér
 Andrej Nikolajevič Kolmogorov (1903–1987), sovětský matematik, akademik AV SSSR
 Vadim Leonidovič Kolmogorov (* 1931), sovětský a ruský vědec v oboru mechaniky

 Zinaida Alexejevna Kolmogorovová (1937–1959), účastnice Ďatlovovy výpravy, zahynula za nevyjasněných okolností

Ruská příjmení